Логінов Олександр Борисович (1966) — російський кінопродюсер.
 Логінов Олександр Вікторович (1992) — російський біатлоніст.
 Логінов Олександр Миколайович (1991) — український футболіст, захисник.
 Логінов Олександр Юрійович (1987) — російський хокеїст.
 Олександр Логінов (1992) — канадський плавець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок